Чернозём (Чернозем) — многозначный термин:

 Чернозёмы — тип почвы.
 Чернозем — село, Ямболская область Болгарии.
 Чернозём — деревня в Западнодвинском районе Тверской области России.
 Чернозём — село в Семёновском районе Черниговской области Украины.
 «Чернозём» — роман Гавриила Троепольского.
 «ЧернозЁм» — российская рок-группа.
 «Чернозём» — рок-фестиваль, проходящий в Воронеже.

См. также 
 Чернозёмный